Méadel peut désigner :
 Cécile Méadel (1964-), sociologue française, sœur de la suivante ;
 Juliette Méadel (1974-), femme politique française.